Арташен (арм. Հարթաշեն):
 Арташен — село в Ширакской области Армении.
 Арташен — село в Сюникской области Армении.
 Ахуллу (Арташен) — село в Ходжавендском районе Азербайджана.
 Арташенская равнина — равнина в Сюникской области Армении.